Кукиз может означать:

 Кукиз, Павел
 Кукиз'15
 cookies